A 2011-es finn labdarúgó-bajnokság a finn labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 81. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével, 2011. május 2-án indult és október 29-én ért véget.

A bajnoki címet a HJK Helsinki szerezte meg, mely a klub történetének 24. bajnoki címe. A RoPS Rovaniemi kiesett az élvonalból.

A bajnokság rendszere 
A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott, a csapatok tavaszi–őszi lebonyolításban oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg egymással. Minden csapat minden csapattal három alkalommal játszott, egyszer pályaválasztóként, egyszer pedig idegenben.

A pontvadászat végső sorrendjét a 26 bajnoki forduló mérkőzéseinek eredményei határozták meg a szerzett összpontszám alapján kialakított rangsor szerint. A mérkőzések győztes csapatai 3 pontot, döntetlen esetén mindkét csapat 1-1 pontot kapott. Vereség esetén nem járt pont.

Eredetileg 14 csapatos bajnokságot rendeztek volna, de az AC Oulut és a Tampere Unitedot is kizárták, mert nem kaptak az induláshoz elengedhetetlenül szükséges élvonalbeli licencet.

Változások a 2010-es szezont követően 
 Búcsúzott az élvonaltól
 Lahti 14. helyezettként.
 FC Viikingit alul maradt az osztályozón.
 AC Oulu kizárás miatt.
 Tampere United kizárás miatt.
 Feljutott az élvonalba
 RoPS Rovaniemi, a másodosztály (Ykkönen) győzteseként.
 JJK Jyväskylä megnyerte az osztályozót.

A bajnokság végeredménye

 A HJK Helsinki a 2011-es szezon bajnoka.
 A HJK Helsinki részt vett a 2012–13-as UEFA-bajnokok ligájában.
 Az Inter Turku, a JJK Jyväskylä, a KuPS Kuopio és a MyPa részt vett a 2012–13-as Európa-ligában.
 A RoPS Rovaniemi kiesett a másodosztályba (Ykkönen).

Eredmények
<div align=center>
</div align=center>

Jegyzetek

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Finn 1
Finn labdarúgó-bajnokságok